Três Fronteiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Três Fronteiras (ort), São Paulo, 
 Três Fronteiras (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar